Erling Jarl bezeichnet:

* Erling Jarl (Schiff, 1895), Schiff der Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab
 Erling Jarl (Schiff, 1949), Schiff der Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab, als Postschiff auf der Hurtigruten eingesetzt